Didinga peut désigner :
 les Didinga, un peuple du Soudan du Sud
 le didinga, une langue soudanique orientale